Сборная Австрии на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2007 в Москве заняла предпоследнее, 15 место, набрав 4 очка.

На чемпионате мира команда провела 6 матчей забив 16 шайб и пропустив 29 шайб. Таким образом, разница забитых и пропущенных шайб составила −13 шайб. Всего на матчи с участием сборной Австрии пришло около 22 770 зрителей.

Состав 
Главный тренер: Джим Бони

Матчи

Предварительный раунд

Утешительный раунд

Факты 
 Андре Лакос забил три шайбы, что является лучшим показателем в сборной. Ещё четыре хоккеиста забросили по две шайбы.
 Лучшими ассистентами сборной Австрии стали Томас Кох и Оливер Зетцингер, которые сделали по три результативных передачи.
 По системе «гол+пас» лучшими стали уже отмеченные бомбардиры и ассистенты, которые набрали по 4 очка.
 Филипп Лукас, который набрал +2 очка, стал самым полезным игроком по системе +/-. Худшими игроками по этому показателю со значением −7 стали Томас Кох и Роберт Лукас.
 Больше всех минут штрафа набрал Давид Шуллер, который провёл на скамейке оштрафованных 14 минут. Второе место по этому показателю заняли Маттиас Траттниг и Роберт Лукас, которые набрали по 12 штрафных минут.
 Райнхард Дивис с показателем 86,05 % стал самым надёжным вратарём австрийской сборной. Он провёл на площадке 242 минуты и 22 секунды, отразив 111 бросков из 129. Второй вратарь Бернд Брюклер, провёл на площадке в два раза меньше времени — 120 минут. За это время он отразил 50 шайб из 61 бросков, что составляет 81,97 %. Третий вратарь сборной Патрик Махрайх не выходил на поле.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира 2007
 Сборная Австрии на ihwc.net
 Сборная Австрии на Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007
Спорт в Австрии в 2007 году
Сборная Австрии по хоккею с шайбой